Obi-Wan Kenobi (personage), een personage uit de Star Wars-saga
 Obi-Wan Kenobi (televisieserie), een televisiereeks uit de Star Wars-saga